De naam Aniakchak kan betrekking hebben op:
 Mount Aniakchak, een caldera in Alaska.
 Aniakchak (rivier), een rivier op Mount Aniakchak.
 Aniakchak Bay waar de Aniakchak uitmondt in de oceaan.
 Aniakchak National Monument and Preserve, het nationaal park waarin Mount Aniakchak ligt.